Hickory puede referirse a las siguientes localidades de Estados Unidos:

 Hickory (Misisipi)
 Hickory (Carolina del Norte)
 Hickory (Oklahoma)
 Hickory (Pensilvania)
 Condado de Hickory (Misuri)
 Hickory Creek (Texas)
 Hickory Flat (Misisipi)